Captain Morgan's Revenge je hudební album skupiny Alestorm. Vydáno bylo v roce 2008.

Seznam skladeb 
 Over the Seas – 3:56
 Captain Morgan's Revenge – 6:43
 The Huntmaster – 4:59
 Nancy the Tavern Wench – 4:53
 Death Before the Mast – 3:18
 Terror on the High Seas – 3:52
 Set Sail and Conquer – 4:38
 Of Treasure – 2:58
 Wenches and Mead – 3:42
 Flower of Scotland – 2:38

Alba z roku 2008
Alba Alestorm
Alba Napalm Records
Debutová alba